Voce (« voix » en italien) peut désigner :
 Voce, album musical ;
 Bill Voce (1909-1984), joueur anglais de cricket ;
 Luna Voce (née en 1988), mannequin italienne.

Voir aussi

 Expressions musicales : mezza voce, sotto voce, senza voce.
 Alte Voce, un groupe de musique corse.
 Quatuor Voce, un quatuor à cordes.
 Una Voce, une fédération internationale de sociétés laïques catholiques.
 Voce Ventu, un groupe de musique corse.
 La voce della luna, un  film de Federico Fellini.
 La Voce del Popolo, un quotidien de langue italienne en Croatie.

Homonymie de patronyme